Termin PSEG ima više značenja.

 UDP-2,4-diacetamido-2,4,6-tridezoksi-beta-L-altropiranozna hidrolaza, enzim
 Public Service Enterprise Group, komunalno preduzeće